Дорошенко — украинская фамилия и топоним.

Дорошенко — старшинский и дворянский род.

 Фамилия 
 Дорошенко, Александр Владимирович (род. 1981) — украинский спортсмен-паралимпиец.
 Дорошенко (Дорошевич), Александр Михайлович (1874—1950) — советский актëр.
 Дорошенко, Анатолий Григорьевич (род. 1953) — советский футболист.
 Дорошенко, Андрей Дорофеевич (1644—1709) — наказной гетман (1674).
 Дорошенко, Василий Васильевич (1921—1987) — советский историк.
 Дорошенко, Виктор Карпович (1928—2000) — советский партийный и государственный деятель, председатель Пензенского облисполкома (1968—1989).
 
 Дорошенко, Владимир Викторович (1879—1963) — русский и украинский библиограф, литературовед, общественно-политический деятель.
 Дорошенко, Галина Степановна (1947—2020) — депутат Государственной Думы IV созыва.
 Дорошенко, Григорий Дорофеевич (? — около 1684) — наказной гетман (1668).
 Дорошенко, Григорий Яковлевич (1846 — 1910) — горный инженер.
 Дорошенко, Дмитрий Иванович (1882—1951) — российский и украинский политический деятель, историк, публицист, литературовед, библиограф.
 Дорошенко, Дорофей Михайлович (?—после 1650) — наказной гетман (1633).
 
 Дорошенко, Игорь Николаевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Дорошенко, Ирина Евгеньевна (род. 1957) — советская и украинская актриса.
 Дорошенко, Кирилл Александрович (род. 1989) — украинский футболист
 Дорошенко, Константин Владимирович (род. 1972) — украинский арт-критик, куратор современного искусства, медиаменеджер.
 Дорошенко, Марина Олеговна (1981—2014) — украинская баскетболистка.
 Дорошенко, Михаил (ум. 1628) — военный и политический деятель Войска Запорожского, гетман реестровых казаков.
 Дорошенко, Михаил Трофимович (1918—1986) — старшина Советской Армии, полный кавалер ордена Славы.
 Дорошенко, Наталья Егоровна (1927—1995) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 
 Дорошенко, Павел Яковлевич (1915—1944) — лётчик штурмовой авиации, Герой Советского Союза.
 
 Дорошенко, Семён Александрович (1889—?) — русский архитектор.
 Дорошенко, Трофим Тихонович (1907—1970) — Герой Советского Союза.

 Псевдоним 
 Дорошенко, Александр Михайлович (настоящая фамилия Дорошевич; 1874—1950) — русский советский актёр театра и кино.

 Топоним 
 Дорошенко — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.

 Другое 
 Бастион Дорошенко — фортификационное сооружение, построенное в XVII веке и являвшееся одним из основных бастионов Чигиринского замка.

 См. также 
 
 Дорошенково